Ez a szócikk Svédország városainak adatait mutatja.

Legnagyobb városok 
A legnagyobb svéd városok: (Stockholm az elővárosokkal együtt szerepel.)

Városok (a rangra emelés évével) 

Ez a lista tartalmazza Svédország városait, amelyeknek Stadsprivilegium jogaik vannak, vagy ősidőktől fogva városnak tartják őket. A legtöbb város címerében szerepel a hagyományos korona.

Fordítás 
Legnagyobb városok:

Források 

 Térkép

 
Svédországgal kapcsolatos listák
Települések listái országok szerint
Városok országok szerint